

Personen met als achternaam Terry 
 Alfred Terry, Amerikaans generaal in de Amerikaanse Burgeroorlog
 Alice Terry, Amerikaans actrice
 Clark Terry, Amerikaans swing- en bop-trompettist en bugelpionier
 Dan Terry, Amerikaans jazztrompettist, bugelist, bigbandleider, arrangeur en radiopresentator
 Dewitt S. Terry, Amerikaans onderofficier
 Eli Terry, Amerikaans uitvinder en horlogemaker
 Ellen Terry, Engels toneelspeelster
 Jason Terry, Amerikaans NBA-speler
 John Terry (voetballer), Engels voetballer
 John Terry (acteur), Amerikaans acteur
 Phillip Terry, Amerikaans acteur
 Rob Terry, Welsh professioneel worstelaar
 Simon Terry, Brits boogschutter
 Sonny Terry, Amerikaans bluesmuzikant
 Thelma Terry, Amerikaans bassiste
 Todd Terry, Amerikaans dj, remixer en producent van housemuziek

Plaatsnamen in de Verenigde Staten
 Terry (Mississippi), plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
 Terry (Montana), plaats in de Amerikaanse staat Montana
 Terry County, een van de 254 county's in de Amerikaanse staat Texas
 Terrytown (Louisiana), plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Terrytown (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
 Terryville (Connecticut), plaats in de Amerikaanse staat Connecticut
 Terryville (New York), gehucht in Suffolk County in de Amerikaanse staat New York

Zie ook
 Terry Bootsman, een Harry Potter-personage
 Terry (boek), een biografische boek over de Canadese activist Terry Fox
 Terry (film), een biografische film over de Canadese activist Terry Fox
 Terrylee olearius, een insect
 Terrylee peruensis, een insect
 Terry's nagels, een klinisch fenomeen
 Plagithmysus terry, een keversoort
 Tex en Terry, een stripverhaal uit de reeks van Suske en Wiske